Cape Api kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Api (udde), 
 Tanjung Api (udde i Indonesien, Sulawesi Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar